Ansberto – nome proprio di persona italiano maschile
Ansberto – scrittore austriaco
Ansperto – arcivescovo di Milano
Ansberto di Rouen – abate di Fontenelle e arcivescovo di Rouen, santo per la Chiesa cattolica